Лонша́м-су-Шатенуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на схід від Парижа, 100 км на південь від Меца, 50 км на захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Лоншам-су-Шатенуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лоншам-су-Шатенуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези